Rózsavölgyi ist der Familienname folgender Personen
 István Rózsavölgyi (1929–2012), ungarischer Leichtathlet
 Márk Rózsavölgyi (1789–1848), ungarischer Geiger und Komponist